Galáxia Anã de Pegasus ou Anã de Pegasus, pode referir-se a:

Galáxia Anã Irregular de Pegasus, ou Peg DIG, um membro do Grupo Local de galáxias;
Galáxia Anã Esferoidal de Pegasus, ou Pegasus II, um membro do Grupo Local de galáxias, um satélite da Galáxia de Andrômeda.
Constelação de Pegasus